Поглазов:
 Поглазов, Борис Фёдорович (1930—2001) — советский и российский биохимик, член-корреспондент РАН (1990).
 Поглазов, Владимир Петрович (1945 — 2018) — советский и российский актёр и педагог.
 Поглазов, Игорь Валентинович (настоящая фамилия Шнеерсон, 1966—1980) — русский поэт.